Corcos puede referirse a los siguientes núcleos de población:

  Corcos, una localidad del municipio de Cebanico, en la provincia de León.
 Corcos del Valle, un municipio de España, en la provincia de Valladolid.
 Corcos, antigua villa eximida que se adscribió en el siglo XVII a Fuentelisendo.